Касьяро — фамилия. Известные носители:

 Касьяро, Кайл (род. 1987) — гибралтарский футболист.
 Касьяро, Ли (род. 1981) — гибралтарский футболист.
 Касьяро, Райан (род. 1984) — гибралтарский футболист.